Arses kaupi és una espècie d'ocell de la família dels monàrquids (Monarchidae) que habita boscos poc densos del nord-est de Queensland, en Austràlia.

Referències 

Arses